Сартасово — деревня в Мишкинском районе Курганской области. Входит в состав Варлаковского сельсовета.

География 
Расположена у реки Миасс.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мишкинского района (Курганская область)